Айрен — жанр вірменської поезії.
 Айрен — сорт білого винограду.